Colette Thomas (1929-2001), nageuse française
 Colette Thomas (1918-2006), comédienne française